Rewa může být:

 Rewa (Kosakowo) – vesnice v Polsku
 Rívá (město) – město v Madhjapradéši v Indii
 Rewa River – řeka na Fidži

Externí odkazy